Adolf von Proschwitz kan syfta på:

* Adolf von Proschwitz (1817–1905), svensk militär och riksdagsman
 Adolf von Proschwitz (1849–1931), svensk jurist och ämbetsman
 Adolf von Proschwitz (1893–1972), svensk skolman